Телефонный план нумерации Сербии  — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Сербии, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало, называемый префиксом или телефонным кодом страны.

Международный код Сербии — +381. Сербия и Черногория получили код +381 после распада Югославии в 1992 году (код Югославии был +38). Черногория перешла на код +382 после провозглашения независимости от Сербии в 2006, так что теперь код +381 используется только Сербией.

Пример набора белградского телефонного номера:
         xxx xxxx    (по Белграду, только для звонков со станционарного телефона на стационарный внутри Белграда)
    0 11 xxx xxxx    (из других районов Сербии, для звонков с любых телефонов)
 +381 11 xxx xxxx    (из-за границы, для звонков с любых телефонов)
С 1 апреля 2008 года код выхода на международную связь из Сербии 00, в соответствии с европейским стандартом.

Экстренные номера телефонов 
 192 - полиция
 193 - пожарная охрана

 194 - скорая медицинская помощь

Информационные номера телефонов 
Полезные номера телефонов в Сербии:
 195 - точное время
 1961 - прием телеграмм
 19011 - международные разговоры
 1987 - дорожная полиция
 11811 - справочная служба

Географические коды

Междугородные коды Центральной Сербии

Междугородные коды Воеводины

Междугородные номера Косово и Метохии 
До 8 сентября 2013 года автономный край Косово оставался в коде +381. 9 сентября 2013 года агентство Reuters сообщило о выделении Косово международного кода +383.

Мобильные телефонные коды 
Сербия:

Косово:

Ссылки

Операторы 
 A1 (ранее - Vip Mobile)
 Yettel Serbia (до 2022 года - Telenor Serbia)
 mts (Telecom Serbia)

Ссылки 
 Republic Telecommunication Agency (RATEL)

Сербия